O Torneio José Ermirio de Moraes Filho foi um campeonato de futebol realizado para manter em atividade algumas equipes da primeira divisão do paulista após o final da mesma.

A forma de disputa foi todos contra todos em turno e returno, sendo o campeão decidido através de pontos corridos.

Classificação Final

Premiação 

Futebol de 1969 no Brasil
Torneio José Ermirio de Moraes Filho